Tuomainen est un patronyme finlandais porté notamment par :

 Antti Tuomainen (1971-), écrivain finlandais, auteur de thriller ;
 Marko Tuomainen (1972-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.